Königstein steht für:

 Königstein (Oberpfalz), Markt im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Königstein im Taunus, Stadt im Hochtaunuskreis in Hessen
 Königstein (Sächsische Schweiz), Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Königstein (Grödersby), Ortsteil der Gemeinde Grödersby, Kreis Schleswig-Flensburg,  Schleswig-Holstein
 Königstein, Wohnplatz in Rhaunen

historische Gebiete, Burgen:
 in Deutschland
 Grafschaft Königstein, Herrschaft des Heiligen Römischen Reichs im Taunus, Hessen
 Burg Königstein, Burg/Festung in Königstein im Taunus, Hessen
 Festung Königstein, Festung bei Königstein, Sachsen
 in Österreich
 Ruine Königstein (Oberösterreich), Burgruine und ehemalige Herrschaft bei Freinberg an Inn, Oberösterreich
 in der Schweiz
 Ruine Königstein (Aargau), Burgruine und ehemalige Herrschaft in Küttigen im Aargau

Gebirge, Berge, Erhebungen:
 Königstein (Namibia), 2573 m, höchster Berg Namibias im Brandbergmassiv, Region Erongo
 Piatra-Craiului-Gebirge (Königsteingebirge), bis 2238 m, Teilgebirge der Südkarpaten, Region Siebenbürgen, Rumänien
 Königstein (Berg), 360 m, Berg im Elbsandsteingebirge, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Königstein (Teufelsmauer), 185 m, Erhebung im nördlichen Harzvorland bei Weddersleben, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Königstein (Westerhausen), 189 m, Erhebung im nördlichen Harzvorland bei Westerhausen, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Königstein steht für folgende Schiffe:
 Königstein (Schiff, 1889), ehemaliges Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft
 Königstein (Schiff, 1892), ehemaliges Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft
 Königstein (Schiff, 1915), ehemaliges Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrtsgesellschaft
 Schiff der Hamburger Reederei Red Star Line, siehe Arawa (Schiff, 1907)
 Königstein (Schiff, 1992), Flusskreuzfahrtschiff der Heilbronner Reederei Favorit Reisen

Königstein bezeichnet
 Papiermühle Königstein, auch Papiermühle Hütten, 1575 gegründet bei Königstein in Sachsen gegründete Papiermühle

Königstein ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius von Königstein (* um 1470; † 1541), Franziskaner und Kontroversprediger 
 Georg Königstein (* 1937), österreichischer Maler, Grafiker, Illustrator, Pressendrucker und Verleger
 Horst Königstein (1945–2013), deutscher Fernseh- und Theaterregisseur und Drehbuchautor
 Jacques Königstein (1897–1971), Gründer des Ordens Wider den tierischen Ernst
 Leopold Königstein (1850–1924), österreichischer Augenarzt
 Manfred Königstein (* 1963), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Fabienne Königstein (* 1992), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Königsteiner, Reisetheater des Puppenspielers Rudolf Fischer
 Königsstein